Joaquín Miguel Gutiérrez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Joaquín Miguel Gutiérrez, Tapachula, Chiapas, 
 Joaquín Miguel Gutiérrez, Villaflores, Chiapas, 
 Joaquín Miguel Gutiérrez, Pijijiapan, Chiapas, 
 Joaquín Miguel Gutiérrez, Berriozábal, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar